Разоаре има више значења:

 Разоаре (Клуж), насеље у округу Клуж у Румунији
 Разоаре (Муреш), насеље у округу Муреш у Румунији